Le tournoi de tennis de Schenectady est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 24 au .

Laura Arraya remporte le simple dames. En finale, elle bat Marianne Werdel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Michelle Jaggard et Hu Na.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Schenectady
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Schenectady
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en juillet 1989